Компенсация (от  — «возмещение»)

Техника 
 Компенсация движения.
 Компенсация реактивной мощности.
 Явление компенсации в полупроводниках.

Право 
 Компенсация в трудовом праве — денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей. Например, компенсация при увольнении.
 Компенсация в международном праве — финансовое возмещение ущерба, причинённого международно-противоправным деянием государства.

Биология 
 Компенсация (в психологии) — защитный механизм психики, заключающийся в бессознательной попытке преодоления реальных и воображаемых недостатков.
 Компенсация (медицина) — уравновешивание, выравнивание наступивших в организме патологических (болезненных, декомпенсированных) расстройств, например, компенсация порока сердца, компенсация углеводного обмена (при диабете).

Игры 
 Компенсация (в шахматах) — наличие определённых выгод взамен известных уступок в материале или позиции.

Кино 
 «Компенсация» — российский фильм, 2010.

См. также 
  (автоматический, оптический, синхронный)